Imbert är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Antonio Imbert Barrera (1920–2016), dominikansk general och politiker
 Barthélemy Imbert (1747–1790), fransk författare
 Esther Imbert (1570–1593), fransk mätress 
 Georges Imbert (1884–1950), fransk ingenjör och uppfinnare
 Guillaume Imbert (1744–1803), fransk lärd
 Hugues Imbert (1842–1905), fransk musikskriftställare
 Jean-Chrisostôme Imbert (1779–1855), haitisk president
 José María Imbert (1801–1848), haitisk president
 Laurent Imbert (1796–1839), fransk missionär och biskop

Platser
 Imbert (kommun), Puerto Plata, Dominikanska republiken
 Imbert, Puerto Plata – ort i Puerto Plata i Dominikanska republiken
 Mount Imbert, berg i Antarktis

Franska efternamn